Het CONCACAF-kampioenschap 1969 was de 4e editie van het CONCACAF-kampioenschap. Voordat de finaleronde van start kon gaat in Costa Rica werd er eerder dat jaar een voorronde gehouden. Costa Rica won het toernooi voor de tweede keer in de geschiedenis.

Deelnemende landen

Voorronde

Haïti kwalificeert zich voor de finaleronde. Maar nam niet deel, zij werden gediskwalificeerd.

Mexico kwalificeert zich voor de finaleronde.

Jamaica kwalificeert zich voor de finaleronde.
Nederlandse Antillen kwalificeert zich voor de finaleronde omdat Honduras werd gediskwalificeerd (door de voetbaloorlog).Trinidad en Tobago kwalificeert zich voor de finaleronde omdat El Salvador werd gediskwalificeerd (door de voetbaloorlog).

Stadion

Finaleronde

Doelpuntenmakers
3 doelpunten
 Víctor Ruiz
 Nelson Melgar
 Marco Fión

2 doelpunten

1 doelpunt

Eigen doelpunt
 Edwin Dawkins (Tegen Costa Rica)

Voetbal in Costa Rica
Voetbal in 1969
Sportevenement in Costa Rica